Георгий Георгиевич Филипчук (, род. 19 декабря 1950 года, с. Киселёв, Кицманский район, Черновицкая область, УССР, СССР) — украинский политик, педагог и государственный деятель. Член партии Всеукраинское объединение «Батькивщина». В 2007—2010 — министр охраны окружающей природной среды Украины.

В апреле 2012 года, Филипчук был приговорен к трем годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время руководства министерством. Позже, апелляционный суд Киева смягчил приговор на 2 года условного заключения.

Образование 
В 1973 году Георгий Филипчук окончил исторический факультет Черновицкого госуниверситета. В 1991-м — аспирантуру Института педагогики Академии педагогических наук Украины. В 1995-м — докторантуру АПНУ.

Доктор педагогических наук. Кандидатская диссертация «Развитие национальных школ в многонациональных регионах» (1991). Докторская диссертацию на тему «Украинская этнокультура в контексте общего и педагогического образования» (1996).

Георгий Филипчук — автор более 200 научных трудов и статей по вопросам образования, гражданского общества, этонокультуры и экологической политики. В частности, написал монографии «Развитие образования в многонациональных регионах» (1996), «Экология и политика» (1998, соавтор), «Экологическая политика: национальные и глобальные реалии» (2002—2004, соавтор), «Словарь терминов по вопросам экологии, безопасности жизни и деятельности» (2003).

Владеет немецким языком.

Карьера 
1973—1977 гг. — учитель истории Заставнивской средней школы на Буковине. 1977—1978 гг. — методист истории и права Черновицкого областного института усовершенствования учителей. 1978—1994 гг. — инспектор школ, заместитель начальника, начальник Черновицкого облуправления образования. С 1990 по 1994 гг. был депутатом областного совета.

1994—1997 гг. — народный депутат Украины II созыва, председатель Комиссии ВР по вопросам экологической политики. Баллотировался в парламент, будучи беспартийным.

1996—1998 гг. — председатель Черновицкой облгосадминистрации.

1998—1999 гг. — доцент, профессор кафедры педагогики Черновицкого нацуниверситета им. Федьковича.

1998—2002 гг. — народный депутат Украины III созыва. На момент выборов — член Народного Руха Украины. Член Комитета по вопросам науки и образования.

2003—2004 гг. — руководитель службы Министра по связям с Верховной Радой. 2004—2005 гг. — работа в отделе философии образования и образовательных технологий НИИ украиноведения. 2005—2007 гг. — гендиректор ГП «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества».

Доверенное лицо кандидата на пост Президента Украины Виктора Ющенко в ТИО № 182 (2004—2005).

Октябрь — декабрь 2007-го — народный депутат Украины VI созыва. Прошёл в парламент по списку Блока Юлии Тимошенко.

С декабря 2007 по март 2010 гг. — Министр охраны окружающей природной среды Украины в правительстве Юлии Тимошенко.

Семья 
Украинец. Отец Георгий Александрович (1919—1979) — рабочий, мать Анастасия Георгиевна (1928—1965) — колхозница. Жена Наталья Александровна (1959) — педагог. Сыновья Александр (1978) и Андрей (1984).

Награды и звания 
Отличник народного образования Украины и ССР. Награждён медалью имени Макаренко, Орден «За заслуги» III (декабрь 2000), II степеней (июнь 2008). Заслуженный деятель науки и техники Украины (апрель 2009).

Ссылки 
 ЛІГА.Досье

Примечания 

Министры охраны окружающей природной среды Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины II созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Заслуженные деятели науки и техники Украины
Выпускники Черновицкого университета
Академики Национальной академии педагогических наук Украины
Члены партии «Рух»
Члены «Батькивщины»
Второе правительство Тимошенко